Будильник:

 Будильник — побутовий прилад; годинник, який здатний подавати звуковий сигнал у певний час.
 «Будильник» — телевізійна програма.